Marcel Robidas (1923-2009), un homme politique québécois qui a été le maire de la ville de Longueuil ;
 Stéphane Robidas (1977-), un joueur de hockey sur glace québécois.